Pokhari – gaun wikas samiti w zachodniej części Nepalu w strefie Seti w dystrykcie Doti
 Pokhari – gaun wikas samiti we wschodniej części Nepalu w strefie Sagarmatha w dystrykcie Udayapur